Albulina luxurians är en fjärilsart som beskrevs av Forster 1940. Albulina luxurians ingår i släktet Albulina och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
luxurians